Plaats in Indonesië
 Kerang (Batu Brak), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Kerang (Sukosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Kerang (Takeran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java